Dit is een lijst van planetoïden 28001-28100. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (28001) - || 1997 WD41|| 29 november 1997 || LINEAR
|-
| (28002) - || 1997 WO51|| 29 november 1997 || LINEAR
|-
| (28003) - || 1997 WT52|| 29 november 1997 || LINEAR
|-
| (28004) Terakawa || 1997 XA || 2 december 1997 || M. Akiyama
|-
| (28005) - || 1997 XC || 1 december 1997 || R. Linderholm
|-
| (28006) - || 1997 XM5|| 3 december 1997 || T. Kagawa, T. Urata
|-
| (28007) - || 1997 XO10|| 7 december 1997 || A. Boattini, M. Tombelli
|-
| (28008) - || 1997 XR11|| 5 december 1997 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (28009) - || 1997 YY1|| 21 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (28010) - || 1997 YE3|| 24 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (28011) - || 1997 YW3|| 22 december 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (28012) - || 1997 YH4|| 23 december 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (28013) - || 1997 YL4|| 24 december 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (28014) - || 1997 YS5|| 25 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (28015) - || 1997 YG9|| 26 december 1997 || S. P. Laurie
|-
| (28016) - || 1997 YV11|| 30 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (28017) - || 1997 YV13|| 31 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (28018) - || 1998 AG || 4 januari 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (28019) Warchal || 1998 AW8|| 14 januari 1998 || L. Šarounová
|-
| (28020) - || 1998 BP5|| 22 januari 1998 || Spacewatch
|-
| (28021) - || 1998 BP6|| 22 januari 1998 || P. Antonini
|-
| (28022) - || 1998 BA9|| 25 januari 1998 || NEAT
|-
| (28023) - || 1998 BF11|| 23 januari 1998 || LINEAR
|-
| (28024) - || 1998 BT14|| 25 januari 1998 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (28025) - || 1998 BD41|| 25 januari 1998 || NEAT
|-
| (28026) - || 1998 CN1|| 6 februari 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (28027) - || 1998 CC5|| 6 februari 1998 || E. W. Elst
|-
| (28028) - || 1998 DS8|| 22 februari 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (28029) - || 1998 DW9|| 20 februari 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| (28030) - || 1998 DW12|| 26 februari 1998 || Kleť
|-
| (28031) - || 1998 DX17|| 23 februari 1998 || Spacewatch
|-
| (28032) - || 1998 DZ23|| 17 februari 1998 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (28033) - || 1998 EE9|| 5 maart 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (28034) - || 1998 EU13|| 1 maart 1998 || E. W. Elst
|-
| (28035) - || 1998 FY1|| 21 maart 1998 || Spacewatch
|-
| (28036) - || 1998 FZ26|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (28037) - || 1998 FS33|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (28038) - || 1998 FK35|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (28039) - || 1998 FV78|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (28040) - || 1998 FF80|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (28041) - || 1998 FQ87|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (28042) - || 1998 FB90|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (28043) - || 1998 FX90|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (28044) - || 1998 FD116|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (28045) - || 1998 FB118|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (28046) - || 1998 HB14|| 24 april 1998 || NEAT
|-
| (28047) - || 1998 HU90|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (28048) - || 1998 HH91|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (28049) - || 1998 HM94|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (28050) - || 1998 HC99|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (28051) - || 1998 HS153|| 25 april 1998 || LONEOS
|-
| (28052) Lowellputnam || 1998 KP1|| 18 mei 1998 || LONEOS
|-
| (28053) Kimberlyputnam || 1998 KE4|| 22 mei 1998 || LONEOS
|-
| (28054) - || 1998 KE50|| 23 mei 1998 || LINEAR
|-
| (28055) - || 1998 MX || 16 juni 1998 || LINEAR
|-
| (28056) - || 1998 MK5|| 20 juni 1998 || Spacewatch
|-
| (28057) Hollars || 1998 MM37|| 24 juni 1998 || LONEOS
|-
| (28058) - || 1998 NF || 1 juli 1998 || J. Broughton
|-
| (28059) - || 1998 OZ7|| 26 juli 1998 || E. W. Elst
|-
| (28060) - || 1998 OL8|| 26 juli 1998 || E. W. Elst
|-
| (28061) - || 1998 ON11|| 26 juli 1998 || E. W. Elst
|-
| (28062) - || 1998 OZ11|| 22 juli 1998 || J. Broughton
|-
| (28063) - || 1998 OR14|| 26 juli 1998 || E. W. Elst
|-
| (28064) - || 1998 QX10|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (28065) - || 1998 QZ10|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (28066) - || 1998 QA11|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (28067) - || 1998 QA14|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (28068) - || 1998 QO21|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (28069) - || 1998 QQ22|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (28070) - || 1998 QS25|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (28071) - || 1998 QC26|| 25 augustus 1998 || Višnjan Observatory
|-
| (28072) - || 1998 QT31|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (28073) - || 1998 QT40|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (28074) - || 1998 QM41|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (28075) - || 1998 QU44|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (28076) - || 1998 QS48|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (28077) - || 1998 QH55|| 27 augustus 1998 || LONEOS
|-
| (28078) - || 1998 QM55|| 26 augustus 1998 || ODAS
|-
| (28079) - || 1998 QY63|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (28080) - || 1998 QS72|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (28081) - || 1998 QN80|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (28082) - || 1998 QF88|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (28083) - || 1998 QP90|| 28 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (28084) - || 1998 QH92|| 28 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (28085) - || 1998 QO98|| 28 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (28086) - || 1998 QW100|| 26 augustus 1998 || E. W. Elst
|-
| (28087) - || 1998 QH101|| 26 augustus 1998 || E. W. Elst
|-
| (28088) - || 1998 RQ2|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (28089) - || 1998 RD17|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (28090) - || 1998 RW32|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (28091) - || 1998 RQ49|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (28092) - || 1998 RT53|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (28093) - || 1998 RG54|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (28094) - || 1998 RE56|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (28095) - || 1998 RA57|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (28096) - || 1998 RS59|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (28097) - || 1998 RZ63|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (28098) - || 1998 RJ64|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (28099) - || 1998 RZ66|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (28100) - || 1998 RG69|| 14 september 1998 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten